Miejscowości w USA:
 Kirkwood – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Alpine
 Kirkwood – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Warren
 Kirkwood – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis
 Kirkwood – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Broome
 Kirkwood – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lancaster
Gminy w USA:
 Kirkwood (ang. Kirkwood Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Broome
 Kirkwood (ang. Kirkwood Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Belmont